Deux batailles antiques eurent lieu à Tanagra, en Béotie :
 la bataille de Tanagra de 457 av. J.-C. ;
 la bataille de Tanagra de 426 av. J.-C.

Voir aussi